Rozgrywki 1976/1977 były 75. sezonem w historii ligi meksykańskiej, a 35. sezonem w historii profesjonalnej ligi meksykańskiej. Tytułu mistrzowskiego broniła .

Zespoły

Faza grupowa

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Wyniki

Baraż o utrzymanie 

 spadł z ligi.

Faza mistrzowska

Grupa A

Grupa B

Finał

 
MISTRZ MEKSYKU – 1975/1976

UNAM 1. TYTUŁ MISTRZOWSKI

Bibliografia 
 RSSSF.com

1976/1977
1976 w piłce nożnej
1977 w piłce nożnej